Cet article présente la liste des diocèses (ou éparchies) et métropoles de l'Église orthodoxe russe. Il présente l'État actuel (fin 2013) de l'organisation des sièges épiscopaux de l'Église orthodoxe en Russie et dans les autres pays dépendant canoniquement du patriarcat. Depuis 1990, cette organisation est en pleine évolution. Jusqu'à la fin du , les dignités honorifiques d'évêque, d'archevêque et de métropolite étaient attribués aux hiérarques à titre personnel et les sièges épiscopaux, hormis le siège patriarcal de Moscou, n'étaient affectés d'aucun ordre de préséance. Un peu comme dans l'Église orthodoxe de Grèce, c'était l'ordre d'accès à l'épiscopat qui définissait à chaque réunion la préséance des personnes.

Depuis 1990, le patriarcat a proclamé deux Églises autonomes, en Biélorussie et en Ukraine, rassemblées autour de deux métropoles primatiales, Kiev et Minsk. Et surtout, après 2011, il s'est doté sur tout son territoire, de provinces ecclésiastiques rassemblées autour de sièges épiscopaux désormais érigés en métropole. Les territoires des diocèses coïncidaient approximativement avec les oblasts civils et, en fédération de Russie, avec les sujets fédéraux. Ils obéissent désormais à une logique plus complexe d'organisation de l'espace. Ce sont désormais les provinces ecclésiastiques (districts métropolitains) qui coïncident avec les sujets fédéraux tout en réunissant un nombre variable de sièges épiscopaux, de deux à cinq.

Territoire canonique

Russie 
Diocèses et métropoles de l'Église orthodoxe en Russie et dans les États voisins :

Église de Biélorussie 
Diocèses de l'Église orthodoxe de Biélorussie (Patriarcat de Moscou) :

Église d'Ukraine 

Diocèses de l'Église orthodoxe d'Ukraine (Patriarcat de Moscou) :

Autres États du territoire canonique du Patriarcat 
Diocèses en Asie centrale et en Azerbaïdjan :

Territoires contestés par d'autres patriarcats 
Après l'indépendance des trois États baltes, le Patriarcat œcuménique de Constantinople y avait installé une Église. Elle fut démantelée lors de l'occupation soviétique suivie en 1945 de l'intégration des trois nations dans l'Union soviétique. Elle fut rétablie en 1990, en concurrence avec la hiérarchie du Patriarcat de Moscou.

Estonie 
Diocèses de l'Église orthodoxe d'Estonie (Patriarcat de Moscou) :

Lettonie 
Diocèses de Église orthodoxe de Lettonie (Patriarcat de Moscou) :

Lituanie 
Diocèse de Métropole de Lituanie (Patriarcat de Moscou) :

Moldavie orientale 
Diocèses de l'Église orthodoxe de Moldavie (Patriarcat de Moscou):

Japon 
En 1970, le Patriarcat de Moscou accorde l'autonomie à l'Église orthodoxe du Japon que l'Église de Russie avait fondée grâce aux talents missionnaires de saint Nicolas du Japon :

Diocèses hors du territoire canonique du Patriarcat

Anciens exarchats du patriarcat en dehors de son territoire 
Diocèses fondés par le Patriarcat de Moscou en dehors de son territoire canonique :

Saint-Synode de l'Église russe à l'étranger 
Diocèses de l'Église orthodoxe russe hors frontières, rassemblement d'évêques russes exilés :

Article connexe 
 Organisation de l'Église orthodoxe en Grèce

Notes et références 

Patriarcat Moscou
Église orthodoxe russe